Helsingin Jalkapalloklubi (forkortet HJK), internationalt kendt som HJK Helsinki, er en finsk fodboldklub, der har hjemme i Finlands hovedstad Helsinki. HJK spiller i den finske liga .

HJK anses for Finlands største og mest vindende klub med 29 finske ligamesterskaber. Klubben har også vundet 9 finske pokaltitler og 5 liga cup-titler. Mange af Finlands mest succesrige spillere i udenlandske klubber har spillet for HJK, inden de fortsatte i udlandet.

HJK Helsinki er den hidtil eneste finske klub, der har nået gruppespillet i UEFA Champions League. Det skete i sæsonen 1998–1999, efter at holdet havde kvalificeret sig ved at vinde over FC Metz i 2. kvalifikationsrunde. Klubben opnåede 5 point, efter hjemmesejr over Benfica uafgjort hjemme mod Kaiserslautern og ude mod Benfica. De tabte begge kampe til PSV Eindhoven og ude mod Kaiserslautern.

Titler 
 Finsk mester (cupformat): 1911, 1912, 1917, 1918, 1919, 1923, 1925 
 Finsk mester (ligaformat): 1936, 1938, 1964, 1973, 1978, 1981, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1997, 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022
 Finsk Cup: 1966, 1981, 1984, 1993, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2008, 2011, 2014, 2016/17
 Finsk Liga Cup: 1994, 1996, 1997, 1998, 2015

Historiske slutplaceringer

Udvalgte spillere gennem tiden

Udvalgte trænere 
 Antti Muurinen (2007-)
 Aki Hyryläinen (2007)
 Keith Armstrong (2002-2007)
 Jyrki Heliskoski (2000-2001)
 Bo Johansson
 Martti Kuusela
 Antti Muurinen (1997-1999)

Noter

Ekstern henvisning 

 HJK Helsinki (officiel hjemmeside)

Fodboldklubber i Finland
Etableret i 1907
Helsinki